Rivier steht für
 Rivier, zeitweilig austrocknende Flussläufe in Namibia und angrenzenden Ländern

Rivier ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Rivier (1835–1898), Schweizer Rechtswissenschaftler
 André Rivier (1914–1973), Schweizer Klassischer Philologe
Dominique Rivier (1918–1998), Schweizer Physiker
Hélène Rivier (1902–1986), Schweizer Bibliothekarin
 Jean Rivier (1896–1987), französischer Komponist
Louis Rivier (1820–1883), Schweizer Naturwissenschaftler und Politiker
Louis Rivier (1885–1963), Schweizer Künstler
 Marie Rivier (1768–1838), römisch-katholische Ordensschwester und Ordensgründerin, Selige

Siehe auch: 
 Rivière